Beachy ist der Familienname folgender Personen:
 Israel Beachy, Bassist
 Moses M. Beachy, Gründungsbischof der Beachy Amish Mennonite Church
 Philip A. Beachy (* 1958), US-amerikanischer Biologe
 Robert M. Beachy (* 1965), US-amerikanischer Historiker und Autor
 Roger N. Beachy (* 1944), Director des National Institute of Food and Agriculture (NIFA)
 Stephen Beachy, US-amerikanischer Autor